Yamaha Super Ténéré peut faire référence à :

 Yamaha XT1200Z Super Ténéré, depuis 2010
 Yamaha XTZ 750 Super Ténéré, 1989 - 1995